Old Customshouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Customshouse (Delaware), ID-Nr. 74000604
 Old Customshouse (Pennsylvania), ID-Nr. 72001122